

Sigle 
 Beata Maria Vergine – appellativo di Maria (madre di Gesù)

Codici 
 BMV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Buôn Ma Thuột (Vietnam)
 bmv – codice ISO 639-3 della lingua bum